

Фурманово — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область

Фурманово — селище, Гусевський міський округ, Калінінградська область